U-Bahnhof Pasteur steht für:

 U-Bahnhof Pasteur (Buenos Aires)
 U-Bahnhof Pasteur (Mailand)
 U-Bahnhof Pasteur (Paris)